Miejscowości w USA
 Sugar Hill – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Sugar Hill – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Gminy w USA
 Sugar Hill (ang. Sugar Hill Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Film
 Sugar Hill – film z Wesley Snipesem
 Muzyka
 Sugarhill Gang – amerykańska grupa hip-hopowa założona w 1973 roku.
 Sugarhill Gang – debiutancki album grupy o tej samej nazwie.
 Sugar Hill Records – wytwórnia płytowa.